Кимпер () град је у Француској у региону Бретања, у департману Финистер.

По подацима из 2006. године број становника у месту је био 64.902.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Лимерик
  Ремшајд
  Фалкирк
  Оренсе
  Јантај
  Фођа

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: Insee 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској